Hautes Études Commerciales, scuole economiche nei paesi francofoni
 Header Error Control, uno dei campi della cella ATM